

Localidades

Daggett (Michigan)
Condado de Daggett

Desambiguações de topônimos